James Young (1872-1948) – regista, attore e sceneggiatore statunitense
 James Young (n. 1995) –  cestista statunitense
 James Young (1811-1883) – chimico britannico
 James Young – musicista statunitense